Liga 3 kan avse:

 Liga 3 (Portugal), Portugals tredjedivision i herrfotboll
 Liga 3 (Georgien), Georgiens tredjedivision i herrfotboll
 Liga 3 (Indonesien), Indonesiens tredjedivision i fotboll

Se även 
 3. Liga, Tysklands tredjedivision i fotboll